Giuseppe Andreoli – generale italiano
 Giuseppe Andreoli – giurista italiano
 Giuseppe Andreoli – patriota italiano
 Giuseppe Andreoli – pittore italiano
 Giuseppe Andreoli – politico italiano